Schlacht bei Mülhausen steht für:

 Schlacht bei Mülhausen (1674) im Holländischen Krieg
 Schlacht bei Mülhausen (1914) im Ersten Weltkrieg